Un rêve est le titre de plusieurs œuvres :
 Un rêve, nouvelle de Ivan Tourgueniev, parue en 1877 ;
 Un rêve, nouvelle de Anton Tchekhov, parue en 1885 ;
Un rêve, mélodie d'Augusta Holmès, parue en 1891 ;
Un rêve, mélodie de Déodat de Séverac, composée en 1901.

Voir aussi